Селигер:
 Селигер — озеро в Тверской и Новгородской областях России.
 «Селигер» — газета Осташковского района Тверской области.
 «Селигер» — молодёжный образовательный форум, проводящийся с 2005 года на озере Селигер.
 «Селигер» — глубоководный комплекс.
 «Селигер» — комплекс аппаратуры космического телевидения, использовавшийся в первых пилотируемых полётах на космических кораблях «Восток».